Jean-Dominique Warnier, né le  à Paris 16 et mort le  à Sannois (Val-d'Oise), est un informaticien français.

Biographie 
Ingénieur dans le groupe informatique Bull, il développe et diffuse, au cours des années 1970, une approche novatrice pour l’étude des systèmes d’information.
Ses travaux visent à exprimer les lois fondamentales du traitement rationnel des données au service des activités humaines.

La « méthode Warnier » 
Sa méthode associe deux disciplines :
 l’une scientifique, par une application rigoureuse de la logique mathématique ;
 l’autre humaniste, par l’organisation d’une collaboration harmonieuse entre les aptitudes respectives de l’homme et des automates.

Cette méthode s’applique à différents domaines tels que : 
 l'expression des besoins ;
 la conception des systèmes ;
 la programmation ;
 la production informatique ; 
 l'organisation de l'entreprise. 

Sa discipline de raisonnement, appliquée à la résolution de problèmes concrets, repose sur trois principes simples : 
 Les données d’un système constituent un ensemble dont l’étude se conduit par subdivision hiérarchique.
 L’organisation des traitements se déduit de la structure hiérarchique des données.
 Les rubriques à utiliser pour le traitement sont déterminées par l’étude des sorties (résultats demandés).

Ses principaux ouvrages ont été publiés aux Éditions d’Organisation, pour ce qui concerne leur édition en Français :
 Les procédures de traitement et leurs données (1976) – LCP (Logique de Construction de programmes) ;
 Pratique de l’organisation des données d’un système (1981) – LCS (Logique de Conception de Systèmes) ;
 La transformation des programmes (1975) ;
 Guide des utilisateurs du système informatique (1982) ;
 L’homme face à l’intelligence artificielle (1984) ;
Son dernier ouvrage a été publié à titre posthume, avec l'aide de son collaborateur Léon Lévy, aux éditions Eyrolles pour ce qui concerne son édition en français :
 Logique de Conception des Organisations.

Impacts 
Ses travaux ont été traduits dans une dizaine de langues. Les principes préconisés font l’objet d’un enseignement systématique dans de nombreux pays.

Des ouvrages, tels ceux de Kenneth Orr, aux États-Unis, font référence aux principes exprimés par Jean-Dominique Warnier.

À la demande de l’UNESCO, au milieu des années 1980, Jean-Dominique Warnier a rédigé un rapport sur le rôle des systèmes d’information aux différents niveaux d’organisation de la société : entités industrielles et commerciales, collectivités régionales, nationales et internationales.

En 1978, une association s'est créée pour promouvoir l'utilisation des méthodes préconisées par Jean-Dominique Warnier, sous l'acronyme ADELI (Association pour le DEveloppement de la Logique Informatique). Adeli (association), toujours active, traite désormais des différents aspects de la maîtrise des systèmes d'information.

Voir aussi 
  Diagramme de Warnier sur la Wikipedia anglophone
 Un site présente son œuvre.

Informaticien français
Urbanisation du SI
Naissance dans le 16e arrondissement de Paris
Naissance en mai 1920
Décès en août 1990
Décès à 70 ans
Décès à Sannois